Engadine je lahko:
Engadine, New South Wales
HMS Engadine - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
RFA Engadine (K08)